Міжконтинентальний кубок з футболу 1996 — 35-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 1995—1996 італійський «Ювентус» та переможець Кубка Лібертадорес 1996 аргентинський «Рівер Плейт». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 26 листопада 1996 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка вдруге за свою історію здобув «Ювентус».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 1995—1996
 Кубок Лібертадорес 1996

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1996 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1996 на transfermarkt  

1996 у футболі
1996
Футбольні змагання у Токіо
Листопад 1996